La Prima Divisione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Piemonte nella stagione 1949-1950. La Valle d'Aosta, che non costituisce regione per la FIGC, vi era aggregata.
Ebbe 69 squadre partecipanti.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Differenza di 2 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (690/688).

Gironi finali per la promozione 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1950-1951.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Bibliografia
Giornali:
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1949-50, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Corriere Biellese, stagione 1949-1940 - consultabile online.
 Gazzetta d'Alba, stagione 1949-1950 - consultabile online.
Libri:

Voci correlate 
 Serie A 1949-1950
 Serie B 1949-1950
 Serie C 1949-1950
 Promozione 1949-1950

Piemonte